Кольб () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кольб, Август (1893—1962) — гауптштурмфюрер СС, шуцхафтлагерфюрер концлагеря Заксенхаузена. 
 Кольб, Александр Христофорович (1819—1878) — архитектор и художник-акварелист, академик Императорской Академии художеств.
 Кольб, Аннетта (1870—1967) — немецкая писательница.
 Кольб, Георг Фридрих (1800—1884) — немецкий политик.
 Кольб, Дитер (род. 1967) — немецкий кёрлингист, тренер, спортивный функционер.
 Кольб, Ханна (род. 1991) — немецкая лыжница.

См. также 
 Кольбе
 Песковка